— японская фамилия и топоним.

География 
 Мацуда — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Канагава.
 Син-Мацуда — железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в посёлке Мацуда префектуры Канагава.

Персоналии 
 Мацуда, Дзюдзиро (1875—1952) — японский промышленник и бизнесмен, основатель Mazda Motor Corporation.
 Мацуда Масахиса (1845—1914) — японский политический и государственный деятель.
 Мацуда Митиюки (1839—1882) — японский политический и государственный деятель.
 Мацуда, Наоки (1977—2011) — японский футболист, игрок национальной сборной (2000—2005).
 Мацуда, Норико (род. 1952) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Мацуда, Сэйко (имя при рождении Норико Камати; род. 1962) — японская певица (идол) и актриса.
 Мацуда, Тацуя (род. 1965) — японский сэйю.
 Мацуда, Хирофуми (род. 1943) — японский дзюдоист.
 Мацуда, Эйдзи (1894—1978) — мексиканский ботаник японского происхождения.
 Мацуда, Юсаку (1949—1989) — японский актёр.